El Presidente de la Comisión Económica Eurasoasiática es el cargo de la autoridad política, que se ajusta a los tratatos constitutivos, preside la Comisión Euroasiática, organismo superior de la Unión Económica Euroasiática. 

Actualmente el cargo tiene como titular al diplomático Tigran Sargsyan.

Referencias 

Tratados de 2014
Unión Económica Euroasiática
Eurasia